

Населені пункти та їхні частини
 Лесенець — село в гміні Длутув Паб'яницького повіту Лодзинського воєводства
 Лесенець — село в гміні Івановіце Краківського повіту Малопольського воєводства
 Лесенець — частина села Зебжидова в гміні Новоґродзець Болеславецького повіту Нижньосілезького воєводства
 Лесенець — частина села Лесьни-Рув у гміні Сроково Кентшинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки